Doddington est le nom de plusieurs localités au Royaume-Uni.

 Doddington est un village du Cambridgeshire.
 Doddington est un village du Cheshire.
 Doddington est un village du Kent.
 Doddington est un village du Lincolnshire.
 Doddington est un village du Northumberland.